Cosme (nom)
 Biografies:
 Cosme màrtir (Aràbia?,  - Cir o Aegea de Síria (Cilícia), actual Ayas (Turquia), 303), metge, sant i màrtir
 Cosme Aguiló Adrover (Santanyí, 1 d'agost de 1950), filòleg mallorquí
 Cosme Amiguet ( - ), doctor en medicina català
 Cosme Bauçà i Adrover o es capellà Bou (Felanitx, Mallorca, 1871 - 1959), prevere i historiador mallorquí
 Cosme Bonet Bonet (Ses Salines, Mallorca, 16 de gener de 1974), polític mallorquí
 Cosme Marià Argerich (Buenos Aires, 26 de setembre de 1758 - Buenos Aires, 14 de febrer de 1820), metge argentí d'ascendència catalana
 Cosme II de Constantinoble o Cosme II Àtic (Egina, Grècia,  – després de 1147), diaca de Santa Sofia i Patriarca de Constantinoble (1146-1147)
 Cosme Covas Vidal (Santanyí, Mallorca, 9 de febrer de 1923 – Santanyí, Mallorca, 8 d'agost de 2013), pintor mallorquí
 Cosme Damià Hortolà (Perpinyà, 1493 - Vilabertran, 3 de febrer de 1568), teòleg, religiós i hebraista català
 Cosme Indicopleustes (Alexandria,  - Alexandria,  550), monjo egipci
 Cosme Damían Agustín de Iturbide y Arámburu (Morelia, Mèxic, 27 de setembre de 1783 - Padilla, Mèxic, 19 de juliol de 1824), polític i militar mexicà 
 Cosmes de Jerusalem o Cosme I (Jerusalem,  675 - Maiuma, Gaza,  760), monjo grec, compositor d'himnes
 Cosme I de Mèdici (Florència, República de Florència, 12 de juny de 1519 - Villa di Castello, Gran Ducat de Toscana, 21 d'abril de 1574), primer Gran Duc de Toscana
 Cosme II de Mèdici o Cosme II de Toscana (Florència, Gran Ducat de Toscana, 12 de maig de 1590 - Florència, Gran Ducat de Toscana, 28 de febrer de 1621),
 Cosmes Mestre, jurista grecoromà (romà d'Orient)
 Cosmes Monjo, monjo i poeta
 Cosme de Montserrat (la Selva del Camp, primer terç del  - 1473), bisbe de Vic (1459 - 1473)
 Cosme Oliver Monserrat (Felanitx, Mallorca, 1941), polític mallorquí
 Cosme Parpal i Marquès (Maó, 8 de març de 1878 - Barcelona, 7 de març de 1923), historiador i professor universitari menorquí
 Cosme Prenafeta García (l'Hospitalet de Llobregat, 9 de desembre de 1971), exjugador de voleibol català
 Cosme Ribera i Miró (la Plana, Alcover, Alt Camp, 17 d'octubre de 1842 – l'Albi, Garrigues, 28 de febrer de 1928), compositor de sarsueles
 Cosme Ruaix Junoy, polític català i batlle d'Alp
 Cosme Saló i Ibars (Alpicat, Segrià, 1935), economista i dirigent veïnal català
 Cosme el Vell o Cosme de Mèdici (Florència, 27 de setembre de 1389 - Vil·la dels Mèdici a Careggi, 1 d'agost de 1464), polític i banquer florentí
 Toponímia:
 Cosmes (Mayenne), municipi francès al departament de Mayenne (País del Loira)
 Museu: Fundació Museu Cosme Bauçà, museu a Felanitx (Mallorca)